Naselja u Srbiji
 Sibnica  (Kraljevo, Srbija), naselje u općini Kraljevo
 Sibnica  (Rekovac, Srbija), naselje u općini Rekovac
 Sibnica  (Sopot, Srbija), naselje u općini Sopot
 Sibnica  (Žabari, Srbija), naselje u općini Žabari
 Sibnica (Blace, Srbija), naselje u općini Blace